Michel Pichon est un homonyme de
 Michel Pichon, dessinateur humoristique
 Michel Pichon, biologiste spécialisé dans les coraux